Маячное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Маячное — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Маячное — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Маячное — село в Красноярском районе Астраханской области.
 Маячное — село в Хасанском районе Приморского края.
 Маячное — село в Октябрьском районе Челябинской области.